Linderoth est un nom de famille notamment porté par :

 Anders Linderoth (1950- ) est un ancien joueur de football international suédois.
 Tobias Linderoth (1979- ) est un joueur de football suédois.